Lenz se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Alfred Lenz
 Heinrich Wilhelm Christian Lenz